Globus (lateinisch globus ‚Kugel‘) steht für:

 Globus, ein verkleinertes, kugelförmiges Modell der Erde oder eines anderen Planeten
 bildlich der Planet Erde
 Himmelsglobus, Darstellung des Sternenhimmels auf einer Kugel
 Globus (Band), US-amerikanisches Musikprojekt
 Globus (Fernsehsendung), Wissenschaftsmagazin der ARD
 Globus (Nordkap), Skulptur auf dem Nordkap in Norwegen
 Globus (Wochenzeitschrift), kroatische Wochenzeitschrift  aus Zagreb
 Globus (Zeitschrift Braunschweig), deutsche Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde (1862–1910)
 Globus (VDA), Zeitschrift des Vereins für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland
 Mount Globus, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik
 Globus-1, sowjetischer Atombombentest, siehe Atomexplosionen für die Volkswirtschaft

Personen:
 Joseph H. Globus (1885–1952), Neuroanatom und Neuropathologe
 Yoram Globus (* 1941), israelischer Filmproduzent 
 Spitzname von Odilo Globocnik (1904–1945), österreichischer SS-Führer

Unternehmen:
 Globus Holding, deutsche Handelskette
 Globus, Schweizer Warenhauskette, siehe Magazine zum Globus
 Globus Airlines, russische Fluggesellschaft
 Globus Travel Services, Schweizer Reise- und Touristikkonzern
 Globus-Werke, andere Bezeichnung für die Fritz Schulz jun. AG, ehemaliges Chemieunternehmen in Leipzig
 eine Versicherung der Gruppe Allianz SE, siehe Trostbrücke #Globushof
 Globus (Rewe), ehemalige deutsche Handelskette
 Globus (Verlag), früherer Verlag bzw. Büchervertrieb aus der DDR
 Globus-Verlag (Wien), ehemaliger Parteiverlag der KPÖ
 Graph. Kunstanstalt „Globus“, siehe Robert Mittelbach
 Globus-Kartendienst, später dpa-infografik, siehe Informationsgrafik #Berufsbild  

Siehe auch:
 Globulus
 Globussyndrom